Graft ist

 ein altes Wort für einen Wassergraben, Gräfte
 die Bezeichnung für Transplantat in der medizinischen Fachsprache

Graft heißt
 ein Teil des Dorfes Graft-De Rijp
 die Graft Gesellschaft von Architekten
 ein im 14. Jahrhundert angelegter Wasserlauf im rumänischen Kronstadt
 Graft (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten

Graft ist der Familienname von
 John Ebenezer Samuel de Graft-Hayford (1912–2002), ghanaischer Boxer und Militär